Wolfgang Neugebauer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Neugebauer (Historiker, 1944) (* 1944), österreichischer Historiker
 Wolfgang Neugebauer (Historiker, 1953) (* 1953), deutscher Historiker
 Wolfgang Neugebauer (Künstler) (1928–2020), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wolfram Neugebauer